Buccinum chishimananux är en snäckart. Buccinum chishimananux ingår i släktet Buccinum och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
chishimananux